Martin Jørgensen er navnet på flere personer:

 Martin Jørgensen (forfatter) – dansk forfatter, født 1883
 Martin Jørgensen – dansk fodboldspiller, født 1975
 Martin Jørgensen (fotograf) – dansk fotograf, født 1978
 Martin Jørgensen (ishockeyspiller) – dansk ishockeyspiller